Hoa est un nom qui peut faire référence à :
 Hoa, une formation  lagunaire semblable à un chenal étroit ;
 Hoa, une ethnie du Viêt Nam ;
 Hoa, un ensemble de bibliothèques PHP sous New BSD License ;
 Hoa (High Order Ambisonics), une bibliothèque destinée à l'ambisonie d'ordre supérieur.

HOA est un sigle qui peut faire référence à :
 Horn of Africa (en français, Corne de l’Afrique), un surnom géographique qui désigne une péninsule de l’Afrique de l'Est ;
 House of Anubis (en français, Anubis), une série télévisée jeunesse américano-brittanico-belge.
 Syndicat de copropriété en anglais, (Homeowner association ou Homeowners’ association).